Strada (ital. silnice) může znamenat:

Příjmení
 Jacopo Strada (také de Strada; 1507–1588) – italský historik, numismatik, sběratel starožitností a správce Rudolfových sbírek v Praze
 Kateřina Stradová (de Strada; 1579–1629) – milenka Rudolfa II.
 Ottavio Strada (1550–1610) – správce sbírek Rudolfa II.

Jiné významy
 Fiat Strada – italský automobil
 La Strada viz Silnice (film) F. Felliniho
 Strada del Ponale viz Ponalská cesta

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení